Fächer steht für

 Fächer, ein Gegenstand, der durch Hin- und Herwedeln einen Luftzug verursacht
 Rheinischer Fächer in der Linguistik
 Fächer-Diagramm in der Funktechnik
 Der Fächer, Drama von Goldoni

Fächer ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Fächer (1770–1821), hessischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Schwemmfächer
 Torpedofächer